Aaargh! – videogioco del 1987
 Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste (AAARGH) – associazione negazionista dell'olocausto